Il Piano ima više značenja:
 Il Piano, Arezzo
 Il Piano, Firenze
 Il Piano, Genoa
 Il Piano, Massa-Carrara
 Il Piano, Perugia
 Il Piano, Pesaro-Urbino
 Il Piano, Siena